Falkholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Falkholmen (vid Pirlax, Borgå), Nyland, 
 Falkholmen (vid Pellinge, Borgå), Nyland,

Se även
Flakholmen
Fallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar